«Петролул» () — румынский футбольный клуб из города Плоешти, выступающий в Румынской Лиге I. Домашние матчи команда проводит на стадионе , вмещающем 15 500 зрителей.

История 
Клуб основан в 1924 году под именем «Ювентус» Бухарест. Под этим названием он существовал до 1947 года. Позже его именовали «Дистрибутия», «Петролул», «Компетроль» и «Партизанул». В 1951 году клуб назвали «Флакэра», а в 1956 — «Энергия». Четырёхкратный чемпион Румынии — 1930, 1958, 1959, 1966. Трёхкратный серебряный призёр чемпионата Румынии — 1926, 1955, 1962. Бронзовый призёр чемпионата Румынии — 1960. Трёхкратный обладатель Кубка Румынии — 1963, 1995, 2013. Команда дебютировала в еврокубках в сезоне 1958/59 в Кубок чемпионов в матчах против восточногерманского «Висмута» и по сумме трёх матчей потерпела поражение (2:4 и 2:0, переигровка 0:4). Наибольшего успеха клуб достиг в сезоне 1962-63 Кубка Ярмарок, дойдя до 1/4 финала, где уступил венгерскому клубу «Ференцварош» (0:2 и 1:0). В 1995 году клуб играл в матче за Суперкубок, но уступил команде Стяуа (0:2). Петролул провёл в Лиге I 41 сезон, что является девятым результатом среди всех румынских клубов.

В конце декабря 2012 года в связи с кризисным финансовым положением, владельцы клуба начали поиски нового инвестора. В первом квартале 2013 года должна состояться сделка по продаже клуба выходцу из Румынии, который сделал своё состоянии на импорте нефти из Катара, Артемиусу Скуртеску. Ориентировочная цены сделки - 25 млн $.

В сезоне 2015/16 «Петролул» занял последнее место в Лиге I. Летом 2016 года команда была объявлена банкротом.

Возрождение и новейшая история (с 2016 года) 
После распада в результате банкротства акционерного общества «СК ФК Петролул СА» в 2016 году, ассоциация болельщиков и легенды клуба немедленно возродили команду под названием «АКС Петролул 52 Плоешти» и зачислили её в Лигу IV Прахова, на четвёртый уровень в румынской системе футбольных лиг.

В начале 2017 года румынская дочерняя компания французской транснациональной компании Veolia стала финансовым партнёром клуба, присоединившись к ассоциации сторонников «АКС Петролул 52 Плоешти». 16 июня 2017 года при поддержке нового финансового партнёра был арендован бренд «ФК Петролул» у муниципалитета Плоешти за € 30 000 и команда вернула себе прежнее название «ФК Петролул Плоешти». Команда выиграла Лигу IV Прахова в сезоне 2016/17 и вышла в Лигу III. В сезоне 2017/18 «Петролул» выиграл Лигу III, ещё раз повысившись в классе. В сезоне 2018/19 «Петролул» занял 4-е место в Лиге II. Команда была нацелена на возвращение в высший дивизион румынского футбола Лигу I и в 2022 году ей это удалось.

История названий клуба

Стадион команды 
Домашней ареной клуба является стадион имени Илие Оанэ. Строительство новой арены началось в 2010 году и стоило 17 000 000 евро. Открытие состоялось в 2011 году товарищеским матчем между командой игроков «Петролула», выигравших Кубок страны в 1995 году и командой звёзд румынского футбола. Стадион по рейтингу УЕФА имеет четыре звезды, что позволяет проводить матчи международного уровня.
На этой арене также проводил домашние матчи клуб «Дако-Джетика» Бухарест.

Достижения 
Чемпионат Румынии
  Чемпион (4): 1929/30, 1957/58, 1958/59, 1965/66
  Серебряный призёр (3): 1925/26, 1955, 1961/62
  Бронзовый призёр (4): 1935/36, 1959/60, 2012/13, 2013/14

Кубок Румынии
  Обладатель (3): 1962/63, 1994/95, 2012/13
  Финалист (1): 1952

Суперкубок Румынии
  Финалист (2): 1995, 2013

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Статистика выступлений с сезона 1998/1999

Выступления в еврокубках 
 Q = квалификационный раунд
 1R = первый раунд
 2R = второй раунд
 1/8 = 1/8 финала
 1/4 = четвертьфинал

Известные игроки 
Полный список игроков клуба «Петролул», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
  Жан-Клод Бозга
  Константин Будеску
  Даниэл Кирицэ
  Даниэл Оприца
  Штефан Преда
  Помпилиу Стойка
  Хамза Юнес

Известные тренеры 
  Йоан Андоне (1996—1997)
  Виорел Молдован (2020—н.в.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на MyScore.ru 

Футбольные клубы Румынии
Плоешти